Spyfall peut désigner deux épisodes de la douzième saison de Doctor Who, diffusée en 2020 :
 Spyfall, Part 1, nom original de La Chute des espions : partie 1 ;
 Spyfall, Part 2, nom original de La Chute des espions : partie 2.